Das Dameneinzel der Panamerikanischen Spiele 1955 war ein Tenniswettbewerb in Mexiko-Stadt.

Ergebnisse

Quelle 
 México: Memoria, Segundos Juegos Deportivos Panamericanos del 12 al 26 de Marzo de 1955, Comité de los Segundos Juegos Deportivos Panamericanos, 1955, S. 531/533 (als Schnipsel bei https://books.google.de verfügbar)

Tennis
Tennisturnier 1955
Tennisturnier in Mexiko-Stadt
1955 Dameneinzel